Лучоб может означать:

 Лучоб (река) — река в Таджикистане.
 Лучоб (парк) — парк.
 Лучоб (посёлок) — посёлок в Таджикистане.